Kerasus () steht für:

antike Geographie:
 eine antike Stadt in der römischen Provinz Pontus Polemoniacus, das heutige Giresun an der türkischen Schwarzmeerküste
 ein kleiner Fluss, der etwa 30 km westlich von Trapezunt in das Schwarze Meer mündet, heute der Kireson Dere in der Türkei
 Kerasus (Pontus), ein Ort, an der Mündung des Flusses Kerasus gelegen

Cerasus steht für
 Titularbistum Cerasus, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Cerasus (Kirsche), eine Untergattung von Prunus sowie eine Sektion innerhalb dieser Untergattung, siehe Prunus#Cerasus
 eine Art innerhalb dieser Gattung, die Sauerkirsche (Prunus cerasus), bzw. für Kirschbaum

Siehe auch: